На летних Олимпийских играх 1968 года Австралию представляло 128 спортсменов (104 мужчины, 24 женщины). Они завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей, что вывело сборную на 9-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B.

 Мужчины

Хоккей на траве 

 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

Дополнительный матч за 2-е место

 Полуфинал

ФиналИтог:''' Мужская сборная Австралии по хоккею на траве заняла 2-е место

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1968 года